Druga hrvatska rukometna liga za žene je predstavljala treći rang hrvatkog rukometnog prvenstva za žene u sezoni 1994./95. Liga je bila podijeljena u četiri skupine - Istok, Jug, Sjever i Zapad.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Povezani članci 
 1. A HRL za žene 1994./95.
 1. B HRL za žene 1994./95.
 Hrvatski rukometni kup za žene 1994./95.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1995/1996. Zagreb, 1996.

1994-95
ž-2